So Close (expresión proveniente del inglés) puede referirse a:

Cine 
 So Close (2002), película dirigida por Corey Yuen;
 So Close, So Far (2005), película iraní dirigida por Seyyed Reza Mir-Karimi;

Música 
 So Close (1993), álbum de Dina Carroll;
 So Close (1982), canción de Diana Ross;
 So Close (1995), canción del álbum Alice in Chains del grupo Alice in Chains;
 So Close (1998), canción del 'EP Evanescence EP del grupo Evanescence;
 So Close (2007), canción original de la banda sonora de la película de Encantada/Enchanted;
 So Close (2008), canción de Jennette McCurdy;